Antonio Brancato – sacerdote cattolico e poeta italiano
Biagio Brancato – pittore, scultore e incisore italiano
Celeste Brancato – attrice italiana
John D. Brancato – sceneggiatore statunitense 
Lillo Brancato – attore statunitense
Francesco Brancato – storico italiano